Ве́жбе () — населённые пункты в Польше.

 Вежбе (Великопольское воеводство) – село в Кониньском повяте Великопольского воеводства.
 Вежбе (Лодзинское воеводство) – село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства.
 Вежбе (Силезское воеводство) – село в Люблинецком повяте Силезского воеводства.
 Вежбе (Люблинское воеводство) – село в Замойском повяте Люблинского воеводства.
 Вежбе (Малопольское воеводство) – село в Меховском повяте Малопольского воеводства.
 Вежбе (Ныский повят) – село в Ныском повяте Опольского воеводства.
 Вежбе (Олесненский повят) – село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Вежбе (Свентокшиское воеводство) – село в Келецком повяте Свентокшиского воеводства.